Svenska mästerskapet i ishockey 1948 var det 26:e svenska mästerskapet i ishockey. Till turnering hade 29 lag anmält sig. Till mångas förvåning slogs AIK och Södertälje SK ut redan i kvartsfinalerna. Istället tog sig två unga lag på uppåtgående, Gävle GIK och Matteuspojkarna.  I finalen den 2 mars möttes IK Göta och UoIF Matteuspojkarna, IK Göta vann med 3–2.

Kvalificering
Kvalomgång 1
15 januari: Tegs SK–Clemensnäs IF 1-9
18 januari: Piteå IF–Wifsta/Östrands IF 5-5
1 februari: Wifsta/Östrands IF–Piteå IF 11-5, omspel

Kvalomgång 2
25 januari: IF Fellows–Forshaga IF 0–6
25 januari: Clemensnäs IF–IK Warpen 4–3
4 februari: Wifsta/Östrands IF–IFK Nyland 6–3

Matchträd

Matcher
Första omgången
25 januari: IK Sturehov–Tranebergs IF w.o. Traneberg
25 januari: IK Sirius–Hofors IK 3-2
27 januari: IFK Mariefred–Nacka SK 3-6
29 januari: Åkers IF–Djurgårdens IF w.o. Djurgården
8 februari: Forshaga IF–Atlas Diesels IF 13-4
8 februari: Wifsta/Östrands IF–Clemensnäs IF 2-5
12 februari: Västerås SK–Surahammars IF 3-6
16 februari: IF Olympia–Karlbergs BK 2-4

Andra omgången
1 februari: Mora IK–Gävle GIK 4-7
6 februari: UoIF Matteuspojkarna–Nacka SK 4-3
8 februari: Västerås IK–Djurgårdens IF 1-16
11 februari: IK Sirius–Södertälje SK 3-10
14 februari: Surahammars IF–AIK 3-8
15 februari: Forshaga IF–IK Göta 4-5
15 februari: Tranebergs IF–Clemensnäs IF 3-4
18 februari: Hammarby IF–Karlbergs BK 6-0

Kvartsfinaler
15 februari: Gävle GIK–Djurgårdens IF 4–3
17 februari: UoIF Matteuspojkarna–Södertälje SK 4–3
20 februari: AIK–Hammarby IF 3–2
22 februari: Clemensnäs IF–IK Göta 3–6

Semifinaler
22 februari: Gävle GIK–UoIF Matteuspojkarna 5–7
27 februari: IK Göta–AIK 5–3

Final
2 mars: IK Göta–UoIF Matteuspojkarna 3–2
Götas mål gjordes av Gösta Söderström (2) och Curt-Anders Lindqvist. Matteuspojkarnas mål gjordes av Arne Andersson och Rune Wennerlund. Matchen spelades på Östermalms IP inför  åskådare.

Se även
 Division I i ishockey 1947/1948
 Division II i ishockey 1947/1948

Källor

Sport i Sverige 1948
Ishockeysäsongen 1947/1948
1948